Christian Holl (1960-), chasseur de sons et auteur-compositeur français ;
 Elias Holl (1573-1646), architecte allemand ;
 Gussy Holl (1888-1966), actrice et chanteuse allemande ;
 Karl Holl (1931-2017), historien allemand ;
 Maria Holl (vers 1549-1634), aubergiste victime d'une chasse aux sorcières ;
 Steven Holl (1947-), architecte américain ;
 Ursula Holl (1982-), footballeuse allemande ;

Homonymie de patronyme